Годовский сельский совет () — входит в состав Зборовского района  Тернопольской области  Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Годов.

История 
 1939 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 с. Годов 
 с. Йосиповка 
 с. Цецовка

Примечания